Fehrman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 

Svenska efternamn